

Música
Love Song (canção de Legião Urbana)
Love Song (canção de Luna Sea)
Love Song (canção de Michel Teló)
Love Song (canção de Sara Bareilles)
Love Song (canção de Big Bang)

Televisão
Love Song (série de televisão)